John Langston kan syfta på:

* John Langston (omkring 1758–1812), brittisk bankir och politiker
 John Mercer Langston (1829–1897), amerikansk jurist och politiker